José Verdes Montenegro puede hacer referencia a:
 José Verdes Montenegro y Montoro (1865-1940), catedrático de instituto y teórico socialista español.
 José Verdes Montenegro y Páramo (1866-1942), médico tisiólogo español.